DISP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 524 амінокислот, а молекулярна маса — 170 934.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки